Breaza ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Breaza, Stadt im Kreis Prahova
 Breaza (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Breaza (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș	
 Breaza (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Breaza (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Breaza (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Breaza (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Breaza de Jos, Dorf im Kreis Prahova
 Breaza de Sus (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Breaza de Sus (Suceava), Dorf im Kreis Suceava